Казадеро има више значења:

 Казадеро (Санто Доминго Инхенио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Казадеро (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Казадеро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Казадеро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику